Картерет () — англоязычная фамилия.

Известные носители 
 Картерет, Джордж (1610—1680) — адмирал, нормандский и английский государственный деятель
 Картерет, Джон (1690—1763) — британский политик и государственный деятель
 Картерет, Филипп (1733—1796) — британский офицер, исследователь и мореплаватель.

Топоним 
 Картерет — административно-территориальный округ в штате Канзас, США